

Sigle 
 Società Aeroporto di Bologna
 SAB Autoservizi
 Société des Autobus Bastiais

Codici 
 SAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Yrausquin, Saba, Regno dei Paesi Bassi
 sab – codice ISO 639-3 della lingua buglere